Крапань — найнижчий і найменший населений острів Адріатичного моря.
 Крапань (Шибеник), Крапань (хорв. Krapanj) — населений пункт у Хорватії, в Шибеницько-Книнській жупанії у складі міста Шибеник.